Auseklis – postać w mitologii bałtyjskiej
 Auseklis – pseudonim artystyczny łotewskiego poety Miķelisa Krogzemisa
 Auseklis – łotewskie czasopismo